

Standardisation et normalisation 

Un standard est un ensemble de recommandations développées et préconisées par un groupe représentatif d’utilisateurs.

Une norme est, selon la définition officielle de l'ISO, un « Document établi par un consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et repérés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. »

 Standard Internet ;
 Standards du Web ;
 Standards et normes de métadonnées ;
 Standards ouverts et logiciels libres en Belgique.
 Norme et standard techniques
 Standard pour l'échange de données de produit, STEP (STandard for the Exchange of Product model data en anglais) ou ISO 10303 porte sur la représentation et l'échange de données de produits et a pour objectif d'intégrer leurs processus de conception, de développement, de fabrication et de maintenance.

La langue anglaise ne connaît qu'un seul mot « standard » pour les deux mots français « standard » et « norme ».

Télécommunications 
 Standard téléphonique

Autres usages 
 Automobile : Standard est un constructeur automobile anglais lié depuis 1945 à Triumph. Standard Vanguard, un modèle de voiture.
 Chimie analytique : Standard peut signifier « étalon » en anglais. L'anglais étant la langue dans laquelle sont publiés la plupart des articles scientifiques, le mot est fréquemment utilisé en français (anglicisme).
 Élevage : Le standard au sens de Race
 Ferroviaire : surnom des automotrices électriques Z 1300, Z 1400 et Z 1500.
 Finance : Standard & Poor's, société de notation financière.
 Pétrole : Standard Oil, société créée par  John D. Rockefeller et ses associés en 1870.
 Dans certaines disciplines scientifiques, l'étude des normes et des standards fait l'objet de construction théorique. Par exemple, en économie et gestion, la théorie de la Tétranormalisation qui étudie les dysfonctionnements créés par les conflits entre les normes au sens large (lois, normes, règlements, standards, etc.) dans les organisations, leurs causes et les moyens pour les dépasser.

Musique

Standard 
 Standard de jazz, composition musicale qui revêt une importance particulière dans le jazz.
 Standard du blues, composition musicale qui revêt une importance particulière dans le blues.

Album 

 Standards, album de Biréli Lagrène sorti en 1992 ;
 Standards, album de Tortoise sorti en 2001 ;
 Standard, album du groupe japonais Scandal sorti en 2013.

Toponyme 

 Standard, village situé dans la province d'Alberta, au Canada.
Standard, un village du comté de Putnam, en Illinois, aux États-Unis.

Presse

Sports

Transports 

 Standard, un type d'autorail français.
 Standard, un type de tramway, automotrice électrique de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Références

Homonymie de titre